Замойские (Zamoyski, мн. Zamoyscy) — польский графский род, игравший исключительную роль в национальной истории и культуре.

Старшая ветвь 
Некий Фома Лазнинский, герба Елита, в начале XV века приобрёл вотчину Старое Замостье; по названию этого родового имения его сыновья стали записываться в документах как Замойские.

Его правнук Станислав (1519—1572), каштелян холмский, был первым сенатором в этой фамилии. Сын Станислава — канцлер и гетман Ян Замойский — остался в истории как один из архитекторов польского величия. На землях своей ординации он выстроил идеальный ренессансный город — Замосць.

Прямое потомство канцлера угасло в XVII веке на внуке его, Яне Младшем, не оставившем детей от брака с будущей королевой Марысенькой. Единственная его сестра, Гризельда, состояла в браке с Иеремией Вишневецким; их сыном был польский король Михаил Корибут Вишневецкий.

Младшая ветвь 
Оставшиеся графы Замойские происходят от четвероюродного брата гетмана Яна, каштеляна холмского, именем также Яна. Его потомки до самого раздела Речи Посполитой занимали важнейшие государственные должности. Среди них известны, в частности, великий коронный канцлер Анджей Замойский (1716-92), внуки его Анджей Артур (1800-74) и Владислав Замойские (1803-68) — видные деятели польской эмиграции, а также внук последнего, Маурицы Замойский (1871—1939), 15-й ординат на Замостье, министр иностранных дел в 1924 году.

Описание герба 
В щите расчетверённом накинут щиток, в красном поле которого три золотых копья звездообразно, среднее острием вниз. В полях щита голубых и золотых накрест, в первом: золотой лев влево, а в четвёртом такой же лев вправо; во втором же и третьем по каменной башне.

Щит накрыт графской короной, над которой четыре шлема с золотыми решетками и такими же медалями на золотых цепях, все увенчанные дворянскими коронами. В нашлемниках, первом: золотой лев выходящий влево; втором: три золотых копья, как в щитке, между двух буйволовых рогов; третьем: серый козел, выходящий вправо, а четвёртом — чёрный орел. Намет от двух средних шлемов красный, а от крайних голубой, с золотым подбоем. В опорах два витязя, опирающиеся на золотые копья, в броне и шлемах украшенных красными, желтыми и голубыми перьями.

Замойские герба Гржимала 

Существовал также род Замойских герба Гржимала, из которого происходил Ян Замойский, архиепископ Львовский (умер в 1611), бывший послом в Риме, Константинополе и Вене, известный своим столкновением с примасом уханским на сейме для избрания преемника Сигизмунду-Августу. Этот род пресекся в конце XVII века.

Источник

Ссылки 
 Полное родословие рода Замойских 
 
 Zamoyski, die Grafen // Биографический словарь Австрийской империи .

 
Графские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Шляхетские роды герба Елита